In het seizoen 2022/2023 komt FC Utrecht uit in de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen zal FC Utrecht ook weer uitkomen in de KNVB Beker.

Selectie

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2023

Transfers

Zomer

Aangetrokken

Vertrokken

Winter

Aangetrokken

Vertrokken

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Eredivisie

KNVB Beker

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 
Oefenwedstrijden

 Eredivisie

 KNVB Beker

Assists 

 Eredivisie

 KNVB Beker

Maandelijkse onderscheidingen

Toeschouwers

Thuiswedstrijden

Uitsupporters 

FC Utrecht naar seizoen
Utrecht, FC